Die Liste der Bodendenkmale in Ketzin/Havel enthält alle Bodendenkmale der brandenburgischen Gemeinde Ketzin/Havel und ihrer Ortsteile auf der Grundlage der Landesdenkmalliste vom 31. Dezember 2020.

Die Baudenkmale sind in der Liste der Baudenkmale in Ketzin/Havel aufgeführt.

Weblinks 
 
 Geodaten im Geoportal Brandenburg mit Bodendenkmalen

!Ketzin/Havel
!
Ketzin/Havel